Catch Me If You Can bezeichnet:

 Catch Me If You Can (Album), Jazzalbum des Jeff Hamilton Trio (2020)
 Catch Me If You Can (Eric-Clapton-Lied), ein Lied des britischen Musikers Eric Clapton
 Catch Me If You Can (1959), US-amerikanischer Film
 Catch Me If You Can (1989), US-amerikanischer Film
 Catch Me If You Can (1998), US-amerikanischer Film
 Catch Me If You Can (2002), US-amerikanischer Film
 Catch Me If You Can (Musical), US-amerikanisches Musical (2009)